Tritozyga är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Friedrich Hermann Loew 1862. Tritozyga ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Tritozyga